Desa Sukalaksana kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -6,15, long 107,21), Jawa Barat, 
 Desa Sukalaksana (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 107,81), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar